Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1965.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gab es das folgende Ergebnis:
 Henrik Grage / Peter Lund (beide Dänemark) – Hans-Joachim Richter / Joachim Schäfer 6:4, 4:6, 6:4, 9:7

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 9. Jahrgang (1965), Heft 4

1965
Tennisturnier 1965